Het WTA-tennistoernooi van Charleston (officieel Family Circle Cup) van 2002 vond plaats van 15 tot en met 21 april 2002 in de Amerikaanse stad Charleston. Het was de dertigste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op groen gravel.

Enkelspel 
Titelverdedigster Jennifer Capriati was het eerste reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitge­scha­keld door Patty Schnyder.

De ongeplaatste Iva Majoli uit Kroatië won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de eveneens ongeplaatste Zwitserse Patty Schnyder in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Majoli wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Charleston op haar naam te schrij­ven. Het was haar achtste, tevens laatste, WTA-titel, de eerste sinds vijf jaar. Zij won US$ 182.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Justine Henin was als vijfde geplaatst – zij meldde zich echter kort voor aanvang van het toernooi af.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

De als eerste geplaatste titelverdedigsters Lisa Raymond en Rennae Stubbs slaagden erin om hun titel te prolongeren. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Alexandra Fusai en Caroline Vis in drie sets, met een tiebreak in de derde set. Het was hun 28e gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Raymond had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Australische Stubbs negen.

De Nederlandse finaliste Caroline Vis was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Charleston 2002
Charleston